Ге́нрих Оване́сович Алтуня́н (; 24 ноября 1933 — 30 июня 2005) — народный депутат Украины 1-го созыва, диссидент и политзаключённый советских времён.

Биография 
Родился 24 ноября 1933 года, в городе Тбилиси Грузинской ССР, в семье военнослужащего. По этническому происхождению — армянин. Закончил Харьковское высшее авиационно-инженерное военное училище, по образованию — инженер-радиоэлектронщик.

С 1951 по 1956 год — курсант Харьковского высшего авиационно-инженерного военного училища.

С 1956 года работал военным инженером ВЧ 40433 города Узин Киевской области. с 1961 года — зав. отделом, зав. лабораторией, преподаватель Харьковского высшего командного авиационного училища.

1968 год — уволен со службы за связь с диссидентами и распространение письма академика А. Д. Сахарова.

1968 год — Старший инженер Харьковского участка пусконаладочного управления «Оргенергоавтоматика».

1969 год — Член Инициативной группы по защите прав человека в СССР. Осуждён по ст. 187 часть 1 УК УССР сроком на 3 года, г. Нижний Ингаш, Красноярский край РСФСР.

1972 год — слесарь Харьковского предприятия «Кинотехпром».

1981 год — осуждён по ст. 62 УК УССР к 7 годам лагерей и 5 годам ссылки. Отсидел 6 лет и 2 месяца, из которых 3 года — в тюрьме, м. Чистополь, Татарская АССР, остальные — в лагерях для особо опасных государственных преступников, Пермская обл. и Мордовская АССР.

В 1987 году был помилован (хотя никогда не признавал себя виновным и просьбы о помиловании не подавал).

1987 — слесарь Харьковского предприятия «Кинотехпром».

1990 оба приговора упразднены за отсутствием состава преступления.

1990 Председатель Харьковского городского комитета народного контроля.

1994 год — исполнительный директор ассоциации коммерческих банков «Харьков. Банковский Конгресс».

Член НРУ, член Центрального провода, председатель краевой организации; депутат городского Совета.

Выдвинут кандидатом в Народные депутаты избирателями 522-го микрорайона г. Харькова и Обществом украинского языка им. Т. Г. Шевченко.

В 1989 году  избран сопредседателем (совместно с В. Б. Гринёвым, В. С. Бойко, А. Н. Кондратенко, В. А. Щербиной) Харьковской областной организации Народного руха Украины.

18.03.1990 избран Народным депутатом Украины, 2-й тур 46,06 % голосов, 4 претендентов.
Входил в «Народный совет» фракции «Беспартийные».

Член Комиссий ВР по делам ветеранов, пенсионеров, инвалидов, репрессированных, малообеспеченных и воинов-интернационалистов и Комиссии по вопросам обороны и государственной безопасности.

Кандидат в Народные депутаты Украины Верховного Совета XIII созыва, выдвинут избирателями, 1-й тур — 3,36 % 5-е место из 16 претендентов.
Награждён пятью медалями.

В середине мая 2005 года Алтунян был госпитализирован в харьковскую клинику при Институте общей и неотложной хирургии, затем был вывезен на реабилитацию в Израиль. Умер днём 30 июня 2005 года в израильской клинике в результате наступившего сепсиса. Похоронен в Харькове.

Литература 
 Генрих Алтунян. Пётр Григорьевич Григоренко: Очерк. — Харьков: «РА» — «Каравелла». — 1997. — 20 с.
 Алтунян Г. О. Цена свободы: Воспоминания диссидента. — Харьков: Фолио: Радиокомпания "Радио+", 2000. — 350 с., 24 л. ил. — 3000 экз.

Примечания

Ссылки 
 Владимир Иванович Ананьев на сайте Homo Politicus
 Довідка: Алтунян Генріх Ованесович
 Музей диссидентского движения
 
 Прощание с Генрихом Алтуняном

Члены партии «Рух»
Народные депутаты Верховной рады Украины I созыва
Выпускники вузов Харькова
Похороненные на 2-м городском кладбище Харькова
Депутаты Харьковского городского совета